Ljubica Obrenović (en serbe cyrillique :  ; née le  à Srezojevci et morte le  à Novi Sad) est une princesse consort de la Principauté de Serbie. Elle a été la femme de du prince Miloš  Obrenović, fondateur de la dynastie des Obrenović, qui a dirigé la Serbie, avec quelques interruptions, jusqu'au coup d'État de mai en 1903.

Ljubica s'est mariée à Miloš en 1805 et est devenue princesse de Serbie le , jusqu'à l'abdication de son mari le .

Biographie

Enfants

Notes et références

Liens externes 
  
  

Naissance en janvier 1785
Naissance à Gornji Milanovac
Décès en mai 1843
Décès à Novi Sad
Décès à 58 ans
Principauté de Serbie
Ljubica
Princesse de Serbie au XIXe siècle